Eimers ist der Familienname folgender Personen:

 Enno Eimers (* 1936), deutscher Historiker
 Wilhelm Eimers (* 1950), deutscher Gasballonfahrer

Siehe auch:
 Eimer (Begriffsklärung)